

Sigle 
 United Nations Volunteers – Volontari delle Nazioni Unite

Musica 
 U.N.V. – gruppo musicale Rhythm and blues statunitense